Miejscowości w USA:
 Plattsburgh – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Plattsburgh (ang. Plattsburgh Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton